« Rookie » est un terme nord-américain employé principalement dans le sport et dont l'équivalent en français est « recrue » ou « débutant ».

 le NBA Rookie of the Year est une distinction remise au meilleur joueur disputant sa première année dans la ligue de basket-ball nord-américaine ;
 le Rookie Game est une compétition de basket-ball ayant lieu durant le NBA All-Star Weekend ;
 Rookie Blue est une série télévisée canadienne créée en 2010 ;
 le Årets rookie est un trophée de hockey sur glace ;
 le prix de la recrue de l'année (Rookie of the Year Award) est un prix de la Ligue majeure de baseball remis aux meilleurs joueurs débutants ;
 le PWI Rookie of the Year est remis chaque année depuis 1972 par le magazine de catch Pro Wrestling Illustrated ;
 Rookie, le quatrième mini-album du girl group sud-coréen Red Velvet sorti en 2017 ;
 Rookie Davis (né en 1993) est un joueur américain de baseball.
 Rookies, film américain sorti en 1927.
 The Rookie, série télévisée américaine de 2018.
 The Rookies, série télévisée américaine de 1972.
 , film d'action chinois sorti en 2019.

Homonymie de titre